Ивано-Франковский областной совет () — представительный орган местного самоуправления Ивано-Франковской области. Последние выборы в совет состоялись 25 октября 2020 года.

Состав 
По результатам местных выборов, прошедших 25 октября 2020 года, в Ивано-Франковский областной совет было избрано 84 депутата.

История 
По итогам местных выборов, прошедших 26 марта 2006 года, депутатами были избраны кандидаты от следующих партий:
 Блок «Наша Украина» — 60 мандатов
 «Блок Юлии Тимошенко» — 37 мандатов
 «» — 9 мандатов
 Блок «Национальный выбор» — 7 мандатов
 Блок «Возрождение Прикарпатья» — 5 мандатов

На выборах депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов, прошедших 31 октября 2010 года, в областной совет были избраны 114 депутатов из числа 1 тысячи 137 кандидатов, предложенных от 36 областных организаций политических партий, трёхпроцентный проходной барьер преодолели:
 Всеукраинское объединение «Свобода» — 16,46%,
 Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 14,49%,
 политическая партия «Фронт Перемен» — 12,98%,
 Партия регионов — 8,19%,
 политическая партия «Наша Украина» — 7,59%,
 Украинская народная партия — 4,15%,
  — 3,68%,
 Народный Рух Украины — 3,49%,
 политическая партия «УДАР» (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко — 3,40%.

В результате этого, количество депутатских мандатов в новоизбранном областном совете распределилось следующим образом:

 Всеукраинское объединение «Свобода» — 18 мандатов,
 Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 16,
 политическая партия «Наша Украина» — 15,
 политическая партия «Фронт Перемен» — 13,
  — 12,
 Партия регионов — 11,
 Народная партия — 9,
 Украинская народная партия — 5,
 Партия «Возрождение» — 5,
 УРП «Собор» — 4,
 Народный Рух Украины — 3,
 политическая партия «УДАР» (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко — 2,
 партия «За Украину!» — 1.

Возрастной состав облсовета созыва 2010 года следующий: 6 депутатов в возрасте до 30 лет, 25 депутатов — от 31 до 40, 34 депутата — от 41 до 50, 42 депутата — от 51 до 60, 7 депутатов — от 61 до 70. Самый молодой депутат — безработный член ВО «Свобода» Олег Загурский, которому в декабре 2010 года исполнилось 24 года. Старейший депутат — семидесятилетній пенсионер Дмитрий Захарук, председатель облисполкома Ивано-Франковского областного совета первого демократического созыва и народный депутат Украины первого демократического созыва.

Всего по результатам народного волеизъявления 57 депутатов прошли в Ивано-Франковский областной совет по спискам политических партий, а ещё 57 депутатов — по одномандатным округам.

27 января 2013 года в двух округах прошли довыборы в Ивано-Франковский областной Совет. На место трёх депутатов облсовета, избранных депутатами Верховной Рады, были избраны член ВО «Свобода» Иван Харук (округ № 43, Ивано-Франковск), член ВО «Батькивщина» — Иван Угрин (округ № 36, Снятин) и член УРП Владимир Грабовецкий (округ № 25, Надворная).

Список председателей Ивано-Франковского областного исполнительного комитета

Список председателей Ивано-Франковского областного совета

Примечания

Ссылки 
 Сайт Ивано-Франковского областного совета

Ивано-Франковская область
Областные советы Украины